

Примітки

Джерела
 Стенд з переліком православних храмів Великої Ялти біля собору Олександра Невського в Ялті

Ялтинська міська рада
Церкви Ялти
Культові споруди за містом України